Epica bzw. EPICA steht für:

 die 2002 gegründete Symphonic-Metal-Band Epica aus den Niederlanden
 EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica), ein europäisches Projekt zur Durchführung von Eiskernbohrungen in der Antarktis
 das Automodell Chevrolet Epica
 ein Album der Power-Metal-Band Kamelot